La takoba (ou takouba ou takuba) est une épée utilisée dans l’ouest du Sahel et parmi les groupes ethniques tels que les Touaregs, les Haoussa, Fulani ainsi que les Songhai

Caractéristiques 
Elle mesure environ un mètre de longueur. Les lames de takoba sont droites et à double tranchant, avec un rétrécissement prononcé à leur extrémité. Puisque les Touaregs ont une aversion pour toucher le fer, la poignée des takoba, comme beaucoup d’objets en fer, est entièrement couverte. En général, la garde est en tôle de fer ou en bois à cadre de fer, et recouverte de cuir ou parfois gainée de laiton ou d’argent ; la poignée est également souvent recouverte de cuir, mais le pommeau est toujours en métal, souvent en laiton ou en cuivre, parfois en fer ou en argent.

On se demande si la takoba n’a été utilisée que par la classe des imúšaɣ ou par des guerriers, ou bien si elle pouvait être aussi portée par des vassaux.

Comme pour la plupart des articles fabriqués par les Touaregs, les takoba sont fabriquées par la caste ìnhædǫæn qui sont d’une ethnie différente des imúšaɣ et parlent Ténet, une langue secrète. Les imúšaɣ croient que les ìnhædǫæn ont des pouvoirs magiques, que certains pensent être liés à leurs rôles traditionnels en tant que forgerons, et à l’aversion des imúšaɣ pour le travail du métal et le toucher du fer.

Bibliographie 
 Christopher Spring, African Arms and Armor, Smithsonian Institution Press, (1993)

Notes et références 

Sahara
Arme blanche
Épée
Arme traditionnelle africaine